Åsarps kyrka kan syfta på:

 Åsarp-Smula kyrka
 Södra Åsarps kyrka